Васи́лий Макси́мов: 
 Максимов, Василий Владимирович (1850—после 1917) — дворянин, тайный советник, директор Департамента железнодорожных дел Министерства финансов, промышленник.
 Максимов, Василий Д. (XVIII век) — русский скульптор, «подмастерье скульптории» Академии художеств, работы в ГРМ.
 Максимов, Василий Максимович (1844—1911) — русский художник-передвижник.
 Максимов, Василий Никитич (1887—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Максимов, Василий Павлович (1938—2014) — русский переводчик трудов К. Кастанеды.
 Максимов, Василий Юрьевич (род. 1954) — депутат Государственной Думы России.